Die Dynamische-Pyramide-Weltmeisterschaft 2018 war die siebte Austragung der Weltmeisterschaft in der Billarddisziplin Dynamische Pyramide. Sie fand vom 4. bis 8. April 2018 im Baluana-Scholaka-Sportpalast in Almaty statt. Die ehemalige kasachische Hauptstadt war nach 2013 zum zweiten Mal Austragungsort der WM.

Weltmeister wurde der Ukrainer Dmytro Biloserow, der im Finale den Russen Iossif Abramow mit 7:5 besiegte. Den dritten Platz belegten die Kasachen Alichan Karanejew und Maxim Pan. Titelverteidiger war der Russe Leonid Schwyrjajew, der im Viertelfinale gegen Maxim Pan ausschied.

Modus 
Die 64 Teilnehmer traten im K.-o.-System gegeneinander an. Das Ausspielziel betrug sechs Gewinnspiele.

Preisgeld

Turnierplan

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 bis Finale

Finale

Einzelnachweise 

2018
Billardveranstaltung 2018
Billardturnier in Almaty